Europa
Malta (land), een eilandstaat in de Middellandse Zee
Malta (eiland), het hoofdeiland van deze staat
Staat Malta, de officiële benaming van de eilandstaat voor de uitroeping van de republiek (1964-1974)
Malta in Kärnten, een plaats en rivier in Oostenrijk
Malta (Polen), een meer in Polen
Malta (Letland), een dorp in Letland
 Malta (Vila do Conde), een dorp in Portugal
Malta (rivier in Letland), een rivier in Letland

Zuid-Amerika
Malta (Paraíba), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Paraíba

Verenigde Staten
Malta (Idaho)
Malta (Illinois)
Malta (Montana)
Malta (New York)
Malta (Ohio)

Azië
Malta (Siberië)
Malta (site)
Malta-Boeretcultuur
Malta (Nepal)

Overige
Malta (aardappel), een bepaald ras van aardappelen
Malta (drank), een malt-frisdrank
Malta (band), een Zweeds muzikaal duo
Malta Festival, een theaterfestival in het Poolse Poznań
Orde van Malta, de Soevereine Militaire Orde van Sint Jan van Jeruzalem en Malta